Николай Георгиевич Мецхваришвили (1911—1965) — советский конструктор авиационных двигателей, доктор технических наук, лауреат Сталинской и Ленинской премий.

Родился 11 марта 1911 г. в Харькове.

Окончил МАИ (1936).

Работал в Центральном институте авиационного моторостроения (ЦИАМ) и в КБ на авиамоторных заводах: с 1947 г. — заместитель главного конструктора, в 1956—1957 — главный конструктор ОКБ-45 (будущий Производственный комплекс «Салют»), в 1957—1965 — главный конструктор ОКБ-500 (сейчас — ФГУП ТМКБ «Союз»). Ученик и ближайший соратник Владимира Яковлевича Климова.

В ОКБ-45 руководил внедрением в серийное производство турбореактивных двигателей РД-45 и ВК-1 В. Я. Климова, разработкой первого в СССР двигателя с форсажной камерой и регулируемым соплом (ВК-1Ф). В ОКБ-500 под его руководством разработаны модификации турбореактивного двигателя Р11-300 С. К. Туманского. На его двигателях работали самолёты А. И. Микояна, С. В. Ильюшина, А. С. Яковлева, П. О. Сухого.

Доктор технических наук (1965). Имел воинское звание инженер-капитан.

Сталинская премия (1952), Ленинская премия (1962). Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями.

Скоропостижно умер в конце 1965 года. Похоронен в колумбарии Новодевичьего кладбища.

Источники 
 Фото https://history.mai.ru/personalities/item.php?id=113918&referer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
 Авиация: Энциклопедия. — М.: Большая Российская Энциклопедия. Главный редактор Г. П. Свищев. 1994.
 https://phscs.ru/mecxvarishvili-nikolaj-georgievich/